Giarola ima više značenja:
 Giarola, Pavia
 Giarola, Reggio Emilia